Besse eller Bessé kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Besse, Cantal, kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Bessé, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Besse, Dordogne, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Besse, Isère, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Besse-et-Saint-Anastaise, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Bessé-sur-Braye, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Besse-sur-Issole, kommun i departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,